Il doppio del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Cibulec e Łukasz Kubot che hanno battuto in finale Simone Bolelli e Fabio Fognini 7-5, 4-6, [10-7].

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Christopher Kas (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Łukasz Kubot (Campioni)

 Lukáš Dlouhý /  Ivo Minář (primo turno)
 Flavio Cipolla /  Alessandro Motti (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 2006